Гаттаров:
 Гаттаров, Рамиль (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Гаттаров, Руслан Усманович (род. 1977) — российский политик.